Чемпионат Нидерландов по футболу 1978—1979 является 23 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 18 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 873 гола (в среднем 2,85 гола за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Аякс» также стал обладателем Кубка Нидерландов 1978—1979. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1978/1979
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1978 году
Спорт в Нидерландах в 1979 году